Marien ou Mariën est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Marien est un prénom masculin provenant de la famille romaine des Marius. Il n'a jamais été  fréquent, les chrétiens voyant en lui une masculinisation provocatrice de Marie. Ce prénom était porté par des personnes de sang noble.

Sa fête majeure est le 6 mai.

 Marien Defalvard (né 1992) écrivain français.
 Marien Leschi (1903-1971) résistant français et pionnier de la radio-télévision.
 Marien Moreau (né 1983), joueur français de volley-ball. 
 Marien Ngouabi (1938-1977) , président de la République du Congo, assassiné.
 Voir aussi :

Saints chrétiens 
Plusieurs saints chrétiens portent le nom de Marien :
 Marien de Combraille (), ermite en Combrailles ; fêté le 19 septembre.
 Marien de Lambèse, martyrisé avec ses compagnons en Numidie en 259 ; fêté le 6 mai.
 Marien d'Afrique, martyrisé en Afrique avec Saint Jacques ; fêté le 30 avril.
 Marien ou Mariano de Jesús Euse Hoyos († 1926), prêtre en Colombie, curé de sa paroisse ; fêté le 13 juillet.

Membres d'un ordre religieux catholique 
 membre de la Congrégation des Pères mariens (ou marianistes) de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie (c.m.i.)

Nom 
 Delphine Marien, joueuse belge de hockey sur gazon (née en 2002)
 Marcel Mariën, surréaliste belge (1920-1993)

Toponyme 
 Saint-Marien, une commune française, située dans le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Rue Marcel Mariën à Bruxelles.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme